Jaarmarktcross (dt. Jahrmarktcross) ist der Name verschiedener belgischer Cyclocrossrennen:
 für das Rennen in Aalter siehe Jaarmarktcross Aalter
 für das Rennen in Niel siehe Jaarmarktcross Niel